Clarence Anglin – criminale statunitense
John Anglin – criminale statunitense
Margaret Anglin – attrice canadese